GNR steht als Abkürzung für:
 Gambia International Airlines, gambische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Genossenschaftsregister, öffentliches Register über Rechtsverhältnisse eingetragener Gesellschaften (GnR)
 Global Name Registry, Betreiber der .name-top-level-domain
 Great North Road, mehrere Fernstraßen
 Great North Run, ein Halbmarathon
 Guarda Nacional Republicana, Sicherheitspolizei von Portugal (Kfz-Kennzeichen)
 Guardia Nazionale Repubblicana, Militärpolizei in Italien (1943 bis 1945)
 Gymnasium Nepomucenum Rietberg, Schule im Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen

Eisenbahngesellschaften:
 Georgia Northeastern Railroad, Transport-Eisenbahngesellschaft in Georgia, Vereinigte Staaten
 Great Northern Railway (Großbritannien), britische Eisenbahngesellschaft
 Great Northern Railway (Irland), irische Eisenbahngesellschaft
 Great Northern Railway (Kanada), kanadische Eisenbahngesellschaft
 Great Northern Railway (South Australia) australische Eisenbahngesellschaft
 Great Northern Railway (Vereinigte Staaten), US-amerikanische Eisenbahngesellschaft (meist nur GN)

GNR steht für folgende Musikbands:
 GNR (Band), portugiesische Rockband
 Guns N’ Roses, US-amerikanische Rockband

GNR